Claro Open Colsanitas 2016 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2016 z cyklu Claro Open Colsanitas rozgrywany w dniach 11–17 kwietnia 2016 roku w Bogocie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2016
2016 w tenisie ziemnym
2016 w Ameryce Południowej